Dacia – wieś w Rumunii, w okręgu Botoszany, w gminie Nicșeni
 Dacia – wieś w Rumunii, w okręgu Braszów, w gminie Jibert
 Dacia – wieś w Rumunii, w okręgu Satu Mare, w gminie Doba
 Automobile Dacia S.A. – rumuński producent samochodów osobowych i dostawczych
 Dacja (rumuński Dacia) – kraina historyczna w Europie południowo-wschodniej 
 Dacia Kiszyniów – mołdawski klub piłkarski z siedzibą w Kiszyniowie
 Dacia literară – rumuńskie pismo o profilu literacko-społecznym
 Dacia Maraini – włoska pisarka
 Dacia Valent – włoska polityk somalijskiego pochodzenia
 Aquae in Dacia – stolica historycznej diecezji na Bałkanach istniejącej w czasach rzymskich
 Petrus de Dacia – mnich uważany za pierwszego szwedzkiego pisarza